Алексе́енко — русская и украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Алексеенко, Анатолий Михайлович (род. 1930) — машинист экскаватора специализированного управления № 57 треста № 5 Главкиевстроя, Киевская область, Герой Социалистического Труда.
 Алексеенко, Андрей Анатольевич (род. 1978) — российский государственный деятель.
 Алексеенко, Антон Пахомович — сотрудник НКВД, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Алексеенко, Валентина Харитоновна (род. 1925) — звеньевая виноградарского совхоза «Гратиешты» Кишинёвского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда
 Алексеенко, Василий Лаврентьевич (1904—1984) — советский генерал-майор.
 
 Алексеенко, Виктор Фёдорович — главный балетмейстер Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков, заслуженный артист Северной Осетии.
 Алексеенко, Гавриил Фёдорович (1912—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Алексеенко, Елена Лукьяновна (1914—1984) — советский тренер по плаванию, Заслуженный тренер СССР.
 
 Алексеенко, Илья Прокофьевич (1899—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Алексеенко, Кирилл Алексеевич (род. 1997) — российский шахматист, гроссмейстер (2015).
 Алексеенко, Константин Савельевич (1912—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Алексеенко, Мусий Петрович (или Овсиенко; 1871—1945) — бандурист и торбанист из Ромен.
 Алексеенко, Олег Вячеславович (род. 1961) — советский и латвийский футболист.
 Алексеенко, Сергей Андреевич (род. 1929) — военный строитель, автор мемуаров о Семипалатинском полигоне и Байконуре.
 Алексеенко, Сергей Владимирович (род. 1950) — советский и российский учёный в области теплофизики, член-корреспондент РАН, директор Института теплофизики СО РАН.
 Алексеенко, Фёдор Никитич (1882—1904) — российский ботаник и путешественник.
 Алексеенко,  Фёдор ( род. 1952) — российский художник,  график.

Примечания

См. также 
 Алексенко
 Алексеев
 Алексеенки — деревня в Можайском городском округе Московской области России